Arzet ist ein Ortsname:
 Arzet (Bruchsal), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Arzet (Iran) (Persian: ارضت, auch Arẕet oder Erzer), Ort in der Mazandaran Province, Iran

Arzet ist ein Familienname:
 Andreas Arzet (1604–1675), deutscher Theologe, Mathematiker, Kartograf und Geschichtsschreiber
 Robert Arzet (1889–1950), deutscher Kaufmann, der sich als Archivar und Schriftleiter betätigte

Siehe auch:
 Arze
 Arzt